Calingcing (Tegal Buleud), een plaats in Indonesië
Calingcing (Sukahening), een plaats in Indonesië